Tours (avec un « s » final) est un nom propre qui peut désigner :

Personnalités portant ce patronyme 
 Bérenger de Tours (988-1088), un théologien français
 Berthold Tours (1838-1897), un violoniste, organiste, compositeur et éditeur de musique britannique né aux Pays-Bas.
 Guy de Tours (1562-1599), un poète français,
 Grégoire de Tours (538-594), un évêque de Tours, historien et saint français des Églises chrétiennes,

Localités 
En France :
 Tours, préfecture d'Indre-et-Loire,
 Tours-en-Savoie, une commune de Savoie,
 Tours-en-Vimeu, une commune de la Somme,
 Tours-sur-Marne, une commune de la Marne,
 Tours-sur-Meymont, une commune du Puy-de-Dôme,
Aux États-Unis :
 Tours, une localité du comté de McLennan au Texas.

Châteaux 
Plusieurs châteaux portent le nom de .

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme